Лига Ирландии 1984/1985 годов () — 64-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Шемрок Роверс» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1984/1985
Ирландия
Ирландия
Спорт в Ирландии в 1984 году
1985 год в Ирландии